Шаноа може да се односи на:

 Шаноа (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шаноа (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел